

Cucina 
 Gulyás – nella gastronomia ungherese indica una preparazione utilizzata soprattutto per la carne bovina, ma adattabile anche per carni di pollo, ovino e perfino pesce, che si è poi diffusa in tutta l'Europa

Persone 
 Ádám Gulyás (1980) – attore ungherese
 Dénes Gulyás (1954) – politico ungherese
 Erzsébet Gulyás-Köteles (1924-2019) – ginnasta ungherese
 Éva Gulyás (1955) – cestista ungherese
 Gergely Gulyás (1981) – politico ungherese
 Géza Gulyás (1931-2014) – calciatore ungherese
 Gyula Gulyás (1944-2008) – scultore ungherese
 Ildikó Gulyás (1960) – cestista ungherese
 István Gulyás (1931-2000) – tennista ungherese
 József Gulyás (...–...) – calciatore ungherese
 Péter Gulyás (1984) – pallamanista ungherese
 Róbert Gulyás (1974) – cestista ungherese